Эми́лио Джузе́ппе (Нино) Фари́на (, ) — итальянский автогонщик. Победитель первого официального Гран-при в истории чемпионатов мира «Формулы-1» и первый чемпион мира в этих гонках.

Биография 

Фарина родился в Турине 30 октября 1906 года. Получил прозвище Нино. Был племянником Баттисты Фарины, основателя компании Pininfarina. Начал карьеру гонщика в гонках «восхождение на холм» и в кольцевых гонках в составе команды Maserati. Затем перешёл в Alfa Romeo, вторым номером после Тацио Нуволари. Одержал первую большую победу в 1940 году — Гран-при Триполи в Ливии. Вынужден был прервать карьеру на 8 лет из-за Второй мировой войны.

После войны Фарина в 1948 году на частной Maserati одержал победы в Монако, Женеве и Мар-дель-Плата, и на этой же машине вышел на старт следующего сезона, придя к финишу первым на Гран-при Лозанны; в том же году он выступил и за Ferrari, приведя Tipo 166 к победе на Гран-при Розарио.

В составе заводской команды Alfa Romeo, одержав три победы в шести европейских этапах (на Гран-при Великобритании, Швейцарии и Италии), Фарина стал чемпионом мира, опередив Хуана-Мануэля Фанхио на три очка.

В 1951 году Фарина одержал всего одну победу, уступив в чемпионате Фанхио и двум гонщикам Ferrari. В 1952 году Фарина перешёл в Ferrari, но уступил в чемпионате своему более молодому напарнику Альберто Аскари — 2 место в итоговом зачёте.

В чемпионате  года Фарина занял третье место, одержав в нём всего одну победу — в Гран-при Германии 1953 года (после потери колеса). В 1954 году он попал в серьёзную аварию на Монце и не смог продолжить сезон. Вернувшись в гонки в  году, даже несмотря на вынужденную необходимость прибегнуть к помощи морфия, потребовавшуюся ему, чтобы завершить Гран-при Аргентины 1955 года, по ходу которого он сменил две машины. Полученные травмы вынудили его в конце года объявить о своём уходе.

В 1956 году Фарина принял участие в гонке Индианаполис 500, но не прошёл квалификацию и на этом окончательно завершил карьеру автогонщика.

Фарина погиб в дорожной аварии в 1966 году, направляясь на Гран-при Франции.

Результаты в чемпионате мира среди гонщиков 

|-
!
! SA Alfa Romeo
! Alfa Romeo  158
! Alfa Romeo  158 1,5 L8S
!

!||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| SA Alfa Romeo
! Alfa Romeo  159A
!rowspan=3| Alfa Romeo  158 1,5 L8S
!rowspan=3|

||||

|
!

|-
!Alfa Romeo  159B
||||||||

||||
!
|-
! Alfa Romeo  159M
||||||||||||

!
|-
!rowspan=1|
!rowspan=1| Scuderia Ferrari
!rowspan=1| 
!rowspan=1| Ferrari 500  2,0 L4
!rowspan=1|

!

|-
!
! Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 500  2,0 L4
!

|-
!rowspan=2|
!rowspan=2| Scuderia Ferrari
! 
! Ferrari 107  2,5 L4
!rowspan=2|

||||||||||||||

|-
! 
! Ferrari 106  2,5 L4
||||

|-
!rowspan=3|
!rowspan=3| Scuderia Ferrari
!rowspan=1| 
!rowspan=1| Ferrari 107  2,5 L4
!rowspan=3|

|
|
|
|
!
!

|-
! 
! Ferrari 106  2,5 L4

|||

|||
!|
|-
! 
! Lancia Ferrari  DS50 2,5 V8
||||||||||||

!||
|-
!
! Bardahl Ferrari
! Kurtis Kraft  500D
! Ferrari 4,5 L6
!

!

|}

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 

Автогонщики Италии
Пилоты Формулы-1 из Италии
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Alfa Romeo
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Ferrari
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Kurtis Kraft
Победители Гран-при Формулы-1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Италии
Пилоты Инди-500 из Италии
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Туринском монументальном кладбище